Blanc comme neige peut faire référence à :

Cinéma 
 Blanc comme neige, un film français réalisé par Jean Choux, Francisco Elías et Camille Lemoine en 1931
 Blanc comme neige, un film français réalisé par André Berthomieu en 1948
 Blanc comme neige, un film français réalisé par Christophe Blanc en 2010

Littérature 
 Blanc comme neige (Right As Rain), un roman américain de George P. Pelecanos paru en 2001

Télévision 
 Blanc comme neige (White Christmas), un épisode spécial de la série britannique Black Mirror, diffusé à Noël 2014